43-й чемпионат мира по лыжным видам спорта 2001 состоялся с 15 по 25 февраля 2001 года в Лахти. Этот финский город в шестой раз принимал у себя подобные соревнования. Предыдущие чемпионаты проводились в 1926, 1938, 1958, 1978 и 1989 годах. 

Были разыграны 18 комплектов медалей. По сравнению с предыдущим чемпионатом в программу соревнований были внесены изменения. Впервые с 1950 года были отменены гонки на 5 км у женщин и 10 км у мужчин с раздельным стартом, вместо них добавлены дистанции 10 км у женщин и 15 км у мужчин. Гонка преследования прошла в один день по формуле: 5 км классикой + 5 км свободным стилем для женщин и 10 км классикой + 10 км свободным стилем для мужчин. Отдельной дисциплиной были добавлены спринтерские гонки для мужчин и женщин. В прыжках с трамплина дебютировали командные соревнования на среднем трамплине. Женская гонка на 30 км была отменена из-за очень холодной погоды (-23 °C).  

На чемпионате мира разразился большой допинговый скандал, в результате которого 6 спортсменов лыжегоночной сборной Финляндии (Вирпи Куйтунен, Милла Яхо, Харри Кирвесниеми, Яри Исомется, Янне Иммонен и Мика Мюллюля) были дисквалифицированы.

Результаты соревнований

Лыжные гонки, мужчины

21 февраля — Индивидуальный спринт (1,0 км свободным стилем)

15 февраля — 15 км (классический стиль, раздельный старт)

17 февраля — 10 км (раздельный старт) + 10 км (гонка преследования) 

Финский гонщик Яри Исомется занял второе место, но был дисквалифицирован за использование плазмозаменителей.

19 февраля — 30 км (классический стиль, раздельный старт)

25 февраля — 50 км (свободный стиль, раздельный старт)

22 февраля — Эстафета 4х10 км 

Сборная Финляндии финишировала первой, но была дисквалифицирована после положительной допинг-пробы у Янне Иммонена.

Лыжные гонки, женщины

21 февраля — Индивидуальный спринт (1,0 км свободным стилем)

20 февраля — 10 км (классический стиль, раздельный старт)

18 февраля - 5 км (раздельный старт) + 5 км (гонка преследования) 

Несмотря на то, что через 5 дней в эстафете Вирпи Куйтунен была уличена в применении допинга, она не была лишена золотой медали.

15 февраля — 15 км (классический стиль, раздельный старт)

23 февраля — Эстафета 4×5 км 

Сборная Финляндии финишировала второй, но была дисквалифицирована из-за положительных допинг-проб у Миллы Яхо и Вирпи Куйтунен.

Лыжное двоеборье

24 февраля — Спринт (большой трамплин (К116) + 7,5 км)

15 февраля — Индивидуальная гонка преследования (средний трамплин (К90) + 15 км)

20 февраля — Командные соревнования (средний трамплин (К90) + 4 х 5 км)

Прыжки на лыжах с трамплина

23 февраля — Средний трамплин (К90)

19 февраля — Большой трамплин (К116)

25 февраля — Средний трамплин (К90), командные соревнования

21 февраля — Большой трамплин (К116), командные соревнования

Медальный зачет

Ссылки 
 Лыжные гонки. Результаты
 Лыжное двоеборье. Результаты
 Прыжки на лыжах. Результаты

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта
2001 год в спорте